Furman kan avse:
Furman Bluffs – en udde i Antarktis
Furman mot Georgia – en rättegång i8 USA
Furman University – ett privat liberal arts college i USA

Personer
Ashrita Furman
Dean Furman
Ezra Furman
Jason Furman